Volcà de Cerro Gordo, volcà al terme de Granátula de Calatrava, província de Ciudad Real
 Cerro Gordo (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Cerro Gordo (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois